

Калетник — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Калетник — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства